Дедовичи:

 Дедовичи — посёлок городского типа в Псковской области. 
 Дедовичи (Житомирская область) — село на Украине, находится в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Дедовичи (Киверцовский район) — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.